Diaboliumbilicus är ett släkte av svampar. Diaboliumbilicus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diaboliumbilicus